Nuages épars est le titre de plusieurs œuvres :
 Nuages épars (わかれ雲, Wakare-gumo), film de Heinosuke Gosho (1951) ;
 Nuages épars (乱れ雲, Midaregumo), film de Mikio Naruse (1967).